Damernas 100 meter ryggsim vid världsmästerskapen i kortbanesimning 2022 avgjordes den 13 och 14 december 2022 i Melbourne Sports and Aquatic Centre i Melbourne i Australien.

Guldet togs av australiska Kaylee McKeown efter ett lopp på 55,49 sekunder. Silvret togs av McKeowns landsmaninna Mollie O'Callaghan och det blev ett delat brons mellan amerikanska Claire Curzan och kanadensiska Ingrid Wilm.

Rekord
Inför tävlingens start fanns följande världs- och mästerskapsrekord:

Resultat

Försöksheat
Försöksheaten startade den 13 december klockan 11:28.

Semifinaler
Semifinalerna startade den 13 december klockan 20:27.

Final
Finalen startade den 14 december klockan 20:25.

Referenser

Världsmästerskapen i kortbanesimning 2022